Walls of Jericho (zespół muzyczny)
 Walls of Jericho (album Helloween)